Габриэль Коррадо  (, род. ) — аргентинский телевизионный актёр.

Биография 
Настоящее имя — Габриель Андрес Андреачи (Gabriel Andrès Andreacchio), Коррадо — фамилия матери и сценический псевдоним. Родился  года в Буэнос-Айресе (Аргентина), в семье учительницы и служащего. Габриель самый младший ребёнок, у него 2 брата: Фернандо — публицист, Гильермо — писатель и издатель.

Габриэль учился в медицинском, но бросил все ради актерской деятельности. Продолжительное время играл в театре ЭТА (Экспериментальный театр Аргентины). Его дебют состоялся на театральной сцене в постановке «Путь к фантазии» () в 1982 году. В том же году он впервые сыграл в картине «Голубые брюки» (), после чего его кинематографическая карьера пошла в гору.

Личная жизнь 
Женат на Констанце Ферауд (Constanza Feraud). Узаконили свои отношения в 1989 году. У пары трое детей: сын Лукас (1990) и дочери Люсия (1992) и Клара (1998).

Фильмография

Примечания